Donatella steht für
Donatella (Film)
Donatella (Lied)
Donatella (Vorname)